Aba Kovner (1918 - 1987), un poète, écrivain et partisan juif d'origine lituanienne.
 Ber Kovner (1918 - 2003), un homme politique communiste israélien.